Fernando Schlater, nascido Ferdinand Schlater, (Lindau, Baviera, data desconhecida - ?, ? de ?) foi um pintor alemão radicado no Brasil.

Especializou-se na Itália na pintura de afrescos. Chegou ao Brasil em 1899, morando por um ano em Ijuí e, depois, estabelecendo-se definitivamente em Porto Alegre. Lá tornou-se conhecido pelo trabalho que realizou na prefeitura e no interior da Biblioteca Pública, nas igrejas Igreja das Dores, São José, Rio Pardo, Bom Príncipe e Estrela, e de várias mansões da capital.

Ficou famoso por sua capacidade de criação, em telas a óleo, das paisagens de montanhosas.

BAKOS, Margaret Marchiori. Um olhar sobre o Antigo Egito no Novo Mundo: a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, 1922, Edição Eletrônica

Alemães expatriados no Brasil
Naturais de Lindau
Schlater
Pintores do Rio Grande do Sul